Die Kuwaiti Premier League 2015/16 war die 54. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1961.

Tabelle

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16